Малежик Володимир Федорович (1950—2020) — український майстер спорту, заслужений тренер України, фахівець у галузі фізичного виховання і спорту.
 Малежик В'ячеслав Юхимович (1947) — російський співак українського походження, поет, композитор, заслужений артист Росії.

Українські прізвища